Сан Антонио Синикава има више значења:

 Општина Сан Антонио Синикава (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Синикава (Сан Антонио Синикава, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику